

Geografia

Francja 
 Bart – miejscowość

Osoby 
 Andrzej Bart – polski pisarz
 Jean Bart – francuski admirał
 Roger Bart – amerykański aktor
 Sołomon Bart – rosyjski pisarz
 Bartłomiej „Bart” Szudek – polski muzyk

Inne 
 Jean Bart – francuski pancernik

Zobacz też 
 Bard
 Barth